Lahti kan syfta på:

 Lahti L-39 – ett finskt 20 mm pansarvärnsgevär använt under andra världskrigetett finskt 20 mm pansarvärnsgevär använt under andra världskriget
 1498 Lahti – en asteroid upptäckt 16 september 1938 av Yrjö Väisälä i Åbo
 Lahti – finska namnet på en stad i landskapet Päijänne-Tavastland i Finland, se Lahtis